Die deutsche Softball-Bundesliga 2017 war die 19. Spielzeit der Softball-Bundesliga. Die reguläre Spielzeit begann am 22. April und dauerte bis zum 27. August. Anschließend wurde in den Play-offs der Deutsche Meister ermittelt. Als Titelverteidiger gingen die Mannheim Tornados in die Saison. Durch den Aufstieg der Augsburg Dirty Slugs und der Buchbinder Legionäre erhöhte sich die Zahl der Mannschaften auf 10.

Reguläre Saison 
Die reguläre Saison wurde als Rundenturnier ausgetragen, wobei die Division Nord vier Runden und die Division Süd drei Runden spielte. Jede Mannschaft trat gegen jede andere Mannschaft mindestens einmal zu Hause und auswärts an. An jedem Spieltag wurden zwei Spiele als Doubleheader ausgetragen, wodurch sich zwei Mannschaften insgesamt acht bzw. sechs Mal gegenüberstanden. Somit hatten die Mannschaften in der Division Nord 24 Saisonspiele, die in der Division Süd 30.

Play-Offs 
In den Play-Offs traten im Viertelfinale die Zweitplatzierten aus einer Division gegen die Drittplatzierten der anderen Division im Best-of-Three-Modus an. Die Gewinner trafen im Halbfinale auf die Erstplatzierten der Vorrunde und ermittelten im Best-of-Five-Modus die Teilnehmer des Finales, das ebenfalls als Best-of-Five ausgespielt wurde.

Deutschland-Pokal 
Parallel zu den Play-Offs wurde der Deutschland-Pokal ausgespielt. Die Runden wurden bis auf das Finalspiel in Best-of-Three-Serien ausgetragen. In der ersten Runde spielte der Viertplatzierte der Division Nord gegen den Sechstplatzierten der Division Süd und der Viert- gegen den Fünftplatzierten der Division Süd. Die Gewinner der ersten Runde spielten in der zweiten Runde gegen die Verlierer des Viertelfinales. In der dritten Runde trafen die Gewinner der zweiten Runde auf die Verlierer der Halbfinale. Die Gewinner dieser Runde ermittelten in der vierten Runde den Finalgegner des Verlierers des Play-Off-Finales.

Teilnehmer 
          
Folgende 10 Teams nahmen, getrennt in die beiden Divisionen Nord und Süd, an der Saison 2017 teil.  Sortiert sind die Clubs nach ihrer Vorjahresplatzierung in der regulären Saison.

Reguläre Saison

1. Bundesliga Nord

1. Bundesliga Süd

Play-Offs 
Zeitraum: 2. September – 1. Oktober 2017

Deutschland-Pokal 
Zeitraum: 2. September – 7. Oktober 2017

Weblinks 
 Offizielle Website der 1. Softball-Bundesliga 
 Offizielle Website des Deutschen Baseball- und Softballverbandes

Einzelnachweise 

2017
Sportsaison 2017
Sportveranstaltung in Deutschland